Ра́лі Кі́пру 2009, повна офіційна назва 37-е FxPro Ра́лі Кі́пру () — третій етап чемпіонату світу з ралі 2009 року. Гонки відбулися 13-15 березня 2009 року в околицях міста Лімасол.

Характеристика етапу

Покриття 
Цей етап єдиний в чемпіонаті цього року, на якому перегони відбулися на трасі зі змішаним покриттям поверхні: в перший день на асфальті, у другий і третій — на гравію. В останнє в чемпіонатах світу етап на трасі зі змішаним покриттям відбувся у чемпіонаті 1996 року на ралі Італії в околицях Сан-Ремо.

Учасники 
У змаганнях взяв участь 31 екіпаж, в тому числі у заліку WRC — 12, PC WRC — 13, JWRC — 3 та 3 приватних учасники. У змаганнях команд вперше в цьому чемпіонаті взяли участь всі 5 команд категорії виробників (Manufacturers). По класах автомобілів:
Клас A6 (3 автомобілі)
 1 - Citroen C2 S1600,
 2 - Suzuki Swift S1600
Клас A8 (12 автомобілів)
 6 — Ford Focus RS WRC 08
 5 — Citroen C4 WRC
 1 — Citroen Xsara WRC
Клас N4 (16 автомобілів)
 6 — Mitsubishi Lancer Evo IX
 3 — Subaru Impreza Sti N14
 6 — Subaru Impreza Sti
 1 — Škoda Fabia S2000

Зміни в регламенті 
Згідно з рішенням комісії WRC ФІА () всі учасники повинні використовувати в гонці техніку у виключно гравійній комплектації. Це надзвичайно ускладнює умови гонки в перший день на трасах з асфальтовим покриттям, оскільки шини, гальма і підвіска для гонок на гравійному покритті суттєво відрізняються від названих вузлів для перегонів на асфальті. Зокрема шини з протектором для гонок по гравійній трасі мають гірше зчеплення з асфальтом, в гальмівній системі використовуються диски меншого діаметра з недостатніми для асфальту можливостями їх охолодження, а в сукупності з гравійною (жорсткішою) підвіскою все це надзвичайно зменшує керованість автомобілів на асфальті. Напередодні гонки виняток було зроблено для передньопривідних автомобілів, якім дозволено на асфальтовій трасі у перший день змагань використовувати шини для асфальту (сліки).

Результати

Швидкісні ділянки етапу 

ж)- За київським часом

Класифікація після етапу 
Списки лідерів після третього етапу чемпіонату світу з ралі 2009 року.

Абсолютний залік

PC WRC

JWRC

Команди

Посилання в інтернеті 
 Результати Ралі Кіпру 2009
 Офіційний сайт Ралі Кіпру

Чемпіонат світу з ралі — 2009